Келендрија „Кели“ Роуланд (; рођена 11. фебруара 1981. године) је америчка певачица, текстописац, плесачица, глумица, модел и телевизијски водитељ.

Каријера 
Рођена је у Атланти, Џорџија, а одрасла у Хјустону, Тексас. Роуланд се прославила крајем деведесетих као члан женског бенда Дестинис чајлд. Са групом је продала преко 50 милиона плоча широм света.

Током паузе коју је група имала, Роуланд је сарађивала са репером Нелијем на њиховом заједничком синглу „-{Dilemma}-“, који је постао светски хит број један. Након тога је издала свој дебитански албум под утицајем поп-рока 2002. под називом „-{Simply Deep}-“. Албум је постигао комерцијални успех; продато је преко два милиона примерака, а посебно су запажени синглови „-{Stole}-“ и „-{Can't Nobody}-“.

Након званичног распада групе 2005, Келин дуго очекивани албум „-{Ms. Kelly}-“ изашао је 2007. Успех су имали синглови „-{Like This}-“ и „-{Work}-“, који су заузели висока места на топ-листама. Године 2009. издала је сингл „-{When Love Takes Over}-“ у сарадњи са француским ди-џејем Дејвидом Гуетом.

Од 2002. глуми у серијама као што су „-{The Hughleys}-“ и „-{Girlfriends}-“. Добила је главне улоге у филмовима „-{Freddy vs. Jason}-“ (2003) и „-{The Seat Filler}-“(2004). Године 2009. је постала гост -{Bravo}- такмичења серије -{The Fashion Show}- са Исаком Мицахијем.

Награде и номинације 
Ово су награде -{R&B}- певачице Кели Роуланд (ово не укључује награде освојене са групом Дестинс чајлд).

Филмографија

Видеографија

Спољашње везе 

 Званичан веб-сајт
 

Рођени 1981.
Ритам и блуз
Америчке певачице
Чланице групе Destiny's Child